Nielba Wągrowiec (piłka nożna)
 Nielba Wągrowiec (piłka ręczna)